Hope, an Allegorical Sketch – poemat angielskiego duchownego i poety Williama Lisle’a Bowlesa (1762–1850), opublikowany w tomiku Sonnets and Other Poems, wydanym w Londynie w 1898. Utwór jest napisany przy użyciu strofy dziesięciowersowej. Stanowi nawiązanie do utworu Williama Collinsa The Passions. An Ode for Music.

 "I am the comforter of them that mourn;
 My scenes well shadow'd, and my carol sweet,
 Cheer the poor passengers of life's rude bourne,
 'Till they are shelter'd in that last retreat,
 Where human toils and troubles are forgot."
 These sounds I heard amid this mortal road,
 When I had reach'd with pain one pleasant spot,
 So that for joy some tears in silence flow'd;
 I rais'd mine eyes, sickness had long depressed,
 And felt thy warmth, O sun, come cheering to my breast.

Przypisy

Bibliografia  
 

Utwory poetyckie Williama Lisle’a Bowlesa
Utwory literackie z 1798
Utwory literackie napisane strofą dziesięciowersową